A Entre Colunas é uma revista portuguesa editada pela GLRP- Grande Loja Regular de Portugal, que se dirige à sociedade em geral, e em particular a interessados e estudiosos na área da maçonaria.

A "entre COLUNAS" enquanto publicação, é uma revista onde, transparecem os princípios da Maçonaria Regular e de tradição, identificada também como, maçonaria Simbólica. Assim, não opina em assuntos de qualquer foro religioso ou político. Contudo, não fugindo à sua específica idiossincrasia (marcada pela culturas grego-romana-cristã) e a factos que a História nos legou, aborda, interroga, reflecte, sobre temas da contemporaneidade, bem como os valores do homem no século XXI.

A Revista Entre Colunas foi concebida para ser o veículo exterior da GLRP para a sociedade em geral, e em particular, para a fraternidade maçónica universal que não dispensa.

O director da revista é Carlos Penalva, edição de conteúdos por António Marques Miguel e design gráfico por Bottelho.

A revista é distribuida por cerca de 270 bibliotecas de Portugal, Europa, Brasil.

Ligações externas 
 

.

Publicações maçónicas
Revistas em papel
Revistas de Portugal